Lascheid (België), een gehucht in gemeente Burg-Reuland in de Belgische provincie Luik.
Lascheid (Duitsland), een gehucht in het district Bitburg-Prüm in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.